Хименез има више значења:

 Хименез, Естабло (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Општина Хименез (Коавила), општина у савезној држави Коавила у Мексику
 Хименез (Хименез, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Општина Хименез (Чивава), општина у савезној држави Чивава у Мексику
 Хименез, Хименез Уно (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Хименез (Апасео ел Алто), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Хименез (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Хименез (Сан Маркос), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Општина Хименез (Мичоакан), општина у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Хименез (Виља де Рејес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Хименез (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Хименез (Накахука), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Општина Хименез (Тамаулипас), општина у савезној држави Тамаулипас у Мексику